Portal Oświatowy (PortalOswiatowy.pl) – polski serwis internetowy o tematyce oświatowej należący do Wiedzy i Praktyki, działający od 2009 roku. 

Skupia się na zagadnieniach z zakresu Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela oraz innych zagadnień z zakresu zarządzania oświatą. Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie. Jeden z największych serwisów merytorycznych skierowanych do dyrektorów szkół i przedszkoli w Polsce. We wrześniu 2019 roku miał blisko 672 tys. użytkowników i odnotował 1,17 mln sesji. Serwis był notowany w rankingu Alexa na miejscu 204 789 na świecie, 2 573 w Polsce.

Portal jest podzielony na 5 tematycznych sekcji: Aktualności, Zarządzanie szkołą, Zarządzanie Przedszkolem, Kadry w oświacie, Płace w oświacie. Udostępnia funkcjonalność konsultacji online z ekspertami za pośrednictwem tzw. Poradni Online. 

Wydawcą serwisu jest Wiedza i Praktyka, właściciel takich serwisów, jak: portalFK.pl, portalkadrowy.pl, portalzp.pl.

Przypisy 

Polskie portale internetowe